Centenaro – sinonimo di centena, divisione amministrativa usata storicamente nei paesi nordici e germanici.
 Centenaro – frazione del comune italiano di Ferriere.
 Centenaro – nucleo abitativo del comune italiano di Desenzano del Garda.
 Centenaro – comitato di quartiere del comune italiano di Lonato del Garda.
 Prato Centenaro – quartiere di Milano.